Diagramme de Gantt outil utilisé en ordonnancement et gestion de projet

Patronyme 

 Elisabeth Gantt (1934-), botaniste américaine ;
 Henry Laurence Gantt (1861-1919), ingénieur en mécanique et consultant en management, éditeur en 1910 du diagramme appelé Harmonogram Adamieckiego, inventé par l'ingénieur polonais Karol Adamiecki en 1896, devenu le diagramme de Gantt.

Toponyme 
 Gantt, une ville du comté de Covington située dans l'État d'Alabama, aux États-Unis.